Джованни Инверницци:

 Инверницци, Джованни (1931—2005) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Инверницци, Джованни (род. 1963) — итальянский футболист и футбольный тренер.
 Инверницци, Джованни (1926—1986) — итальянский гребец, олимпийский чемпион.